Bismarck har flere betydninger:
 Bismarck, North Dakota – hovedstaden i den amerikanske delstat North Dakota.
 Bismarckarkipelaget – en øgruppe der tilhører Papua Ny Guinea
 person
 Otto von Bismarck – en tysk rigskansler.
 Bismarck (slagskib) – et slagskib, som blev opkaldt efter Otto von Bismarck og søsat i 1939
 Bismarck (adelsslægt) – slægt, hvor Otto von Bismarck af en del af

nn:Bismarck#Sjå òg